Camacho kan syfta på följande:

 Camacho (djur), en släkte kräftdjur
 Camacho (kommun), kommun i Brasilien
 Provincia Camacho, provins i Bolivia

Personer 
 Felix Camacho, amerikansk-guamsk politiker
 Ignacio Camacho, spansk fotbollsspelare
 Jasmine Camacho-Quinn, puertoricansk friidrottare 
 Jesse Camacho, kanadensisk skådespelare
 José Antonio Camacho, spansk fotbollstränare
 Manuel Ávila Camacho, mexikansk politiker
 Rafael Camacho, portugisisk fotbollsspelare